НХЛ у сезоні 1984/1985 — 68-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 11 жовтня 1984. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 30 травня 1985 між Едмонтон Ойлерс та Філадельфія Флайєрс перемогою «нафтовиків» 8:3 в матчі та 4:1 в серії. Це друга перемога в Кубку Стенлі «Ойлерс».

Драфт НХЛ 

22-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 250 хокеїстів. Першим номером драфту став Маріо Лем'є, якого обрав клуб «Піттсбург Пінгвінс».

Огляд 
Це був перший рік трансляцій матчів НХЛ на каналі CBC. У той час пивоварна компанія Molson була спонсором суботніх матчів під загальною назвою «Хокейна ніч у Канаді», ще одна пивоварна компанія була спонсором п'ятничних матчів  на каналі CTV.

Суддя Енді Ван Геллемонд став першим рефері хто одягнув під час матчу захисний шолом.

Філадельфія Флайєрс виграла регулярний сезон випередивши на чотири очка Едмонтон Ойлерс. Воротар Пелл Ліндбергі став першим європейцем, що виграв Трофей Везини. Вейн Грецкі виграв втретє за чотири роки Трофей Арта Росса набравши 200 очок, а також встановив новий рекорд з результативних передач — 135. 

Новачок ліги Маріо Лем'є в першому сезоні набрав 100 очок.

26 жовтня 1984, Пол Коффі з «Едмонтон Ойлерс» став останнім захисником у 20 столітті, який забив чотири голи в одній грі. Це сталося в матчі проти Детройт Ред-Вінгс.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
37-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 12 лютого 1985 року на Скоушабенк-Седдлдоум: Уельс — Кемпбел 6:4 (2:2, 2:0, 2:2).

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ПШ = пропущено шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 

Джоел Отто, Калгарі Флеймс
Ед Ольчик, Чикаго Блекгокс
Марк Бержевен, Чикаго Блекгокс
Жерар Галлан, Детройт Ред Вінгз
Еса Тікканен, Едмонтон Ойлерс
Стів Сміт, Едмонтон Ойлерс
Кевін Динін, Гартфорд Вейлерс
Рей Ферраро, Гартфорд Вейлерс
Сільвен Коте, Гартфорд Вейлерс
Ульф Самуельссон, Гартфорд Вейлерс
Геррі Голлі, Лос-Анджелес Кінгс
Патрік Руа, Монреаль Канадієнс
Петр Свобода, Монреаль Канадієнс
Том Курверс, Монреаль Канадієнс
Стефан Ріше, Монреаль Канадієнс
Грег Адамс, Нью-Джерсі Девілс
Кірк Маллер, Нью-Джерсі Девілс
Дейв Ганьє, Нью-Йорк Рейнджерс
Грант Ледьярд, Нью-Йорк Рейнджерс
Келлі Міллер, Нью-Йорк Рейнджерс
Томас Сандстрем, Нью-Йорк Рейнджерс
Рік Токкет, Філадельфія Флайєрс
Даг Боджер, Піттсбург Пінгвінс
Маріо Лем'є, Піттсбург Пінгвінс
Стів Томас, Торонто Мейпл-Ліфс
Тодд Гілл, Торонто Мейпл-Ліфс
Ел Яфрате, Торонто Мейпл-Ліфс
Петрі Скріко, Ванкувер Канакс
Кевін Гетчер, Вашингтон Кепіталс
Девід Еллетт, Вінніпег Джетс

Завершили кар'єру 
 Террі О'Райлі, Бостон Брюїнс
 Батч Горінг, Бостон Брюїнс
 Крейг Ремзі, Баффало Сейбрс
 Джеррі Кореб, Баффало Сейбрс
 Джим Шенфельд, Баффало Сейбрс
 Реаль Клутьє, Баффало Сейбрс
 Боб Макміллан, Чикаго Блекгокс
 Бред Парк, Детройт Ред Вінгз
 Колін Кемпбелл, Детройт Ред Вінгз
 Дерріл Сіттлер, Детройт Ред Вінгз
 Іван Болдирєв, Детройт Ред Вінгз
 Стів Шатт, Лос-Анджелес Кінгс
 Пол Голмгрен, Міннесота Норт-Старс
 Андерс Гедберг, Нью-Йорк Рейнджерс
 Роббі Фторек, Нью-Йорк Рейнджерс
 Рік Кіо, Піттсбург Пінгвінс
 Джон Герретт, Ванкувер Канакс
 Білл Кітчен, Торонто Мейпл-Ліфс

Посилання 
 Сезон 1984/1985 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1984—1985
1984 у канадському спорті
1985 у канадському спорті